

Patronyme 

 Aurèle Nicolet (1926-2016), flûtiste suisse ;
 Bénédict-Alphonse Nicolet (1743-1807), graveur suisse ;
 Bernard-Antoine Nicolet (1743-1806), dessinateur et graveur français ;
 Claude Nicolet (1930-2010), historien français ;
  (1856-1921), peintre, dessinateur et illustrateur français ;
 Jacques Nicolet (1956-), homme d'affaires et pilote automobile français ;
 Jacques Nicolet (1965-), homme politique suisse ;
 Jean Nicolet (1598-1642), explorateur, interprète et marchand français ;
 Jean-Baptiste Nicolet (1728-1796), directeur de théâtre français ;
 Laurent Nicolet (1970-), humoriste suisse ;
 Marcel Nicolet (1912-1996), météorologue et géophysicien belge ;
 Philippe Nicolet (1953-), réalisateur suisse ;
 Pierre Nicolet (fin ),  peintre français ;
 Roger Nicolet (1931-2020), ingénieur de génie civil belge.

Toponyme 

 Nicolet, ville ;
 le comté de Nicolet, comté ;
 Nicolet-Yamaska, municipalité régionale ;
 Nicolet-Yamaska, circonscription électorale provinciale ;
 Nicolet (1830-1838), district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ;
 Nicolet (1841-1867), district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ;
 Nicolet (1867-1935), circonscription fédérale ;
 Nicolet (1867-1970), district électoral provincial ;
 le diocèse de Nicolet, évêché ;
 la rivière Nicolet, cours d'eau ;
 la rivière Nicolet Sud-Ouest, cours d'eau.